Cypernkrisen kan syfta på:

 Cypernkrisen 1963-1964 – en konflikt, se Cypernfrågan
 Cypernkrisen 1967 – en konflikt, se Cypernfrågan
 Cypernkrisen 1974 – en turkisk militär invasion som inleddes den 20 juli 1974 som ett svar på den av den grekiska militärjuntan uppbackade statskuppen på Cypern